

Codici 
 iya – codice ISO 639-3 della lingua iyayu

Geografia
 Ija  – fiume della Siberia meridionale